Charles Harrelson, Amerikaans huurmoordenaar, vader van acteur Woody Harrelson
Woody Harrelson, Amerikaans acteur